Lugares
 Thule, uma ilha mitológica europeia
 Ilha Thule, uma das Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
 Thule do Sul, idem as ilhas supracitadas

Grupos
 Sociedade Thule, uma sociedade secreta alemã
 Ultima Thule (banda), uma banda rock estoniana

Corpos celestes
(486958) 2014 MU69, objeto transnetuniano visitado pela sonda New Horizons 
279 Thule, um dos asteroides da cintura principal

Desambiguação